MGV steht als Abkürzung für:

 Männergesangverein
 Mennonitischer Geschichtsverein

 Mobiler Großventilator, von Feuerwehren verwendet
 Morbiditätsbedingte Gesamtvergütung der Gesetzlichen Krankenkassen für die ambulante Versorgung ihrer Mitglieder bei den Vertragsärzten

Abkürzung